Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2001 se konalo ve dnech 12. až 14. ledna 2001 v rychlobruslařské hale Pettit National Ice Center v americkém Milwaukee. Jednalo se o 3. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajovali titul Kanaďan Kevin Marshall a jeho krajanka Cindy Overlandová.

V Milwaukee se podruhé mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Američanka Jennifer Rodriguezová. Mezi muži poprvé zvítězil její krajan Derek Parra.

Muži

Ženy 
* pád

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2001, speedskatingnews.info

2001
Rychlobruslení v roce 2001
Rychlobruslení v USA
Sport v Milwaukee
Sport v USA v roce 2001